Voves může být:

 kanton Voves – francouzský kanton

příjmení
 Hana Vovsová (* 1966) – česká spisovatelka
 Hanuš Voves (1867–1929) – český právník, spisovatel a básník
 Jan Křtitel Voves (1885–1945) – český varhaník a hudební skladatel
 Tomáš Voves (1896–1980) – český písmák a kronikář
 Věra Vovsová (1912–1998) – česká akademická malířka